Титрування, Титриметри́чний ана́ліз — сукупність методів кількісного аналізу в аналітичній і фармацевтичній хімії.
 Потенціометричне титрування — титриметричний метод, що використовує електрохімічний елемент як детектор, за допомогою чого реєструється вся крива титрування .
 Крива титрування — графічне відображення залежності визначуваної в ході титрування величини від об'єму доданого стандартного розчину (титранту).
 Осаджувальне титрування, Оса́джувальне титрува́ння, седиметрія — титриметричний метод, що заснований на вимірюванні об'єму титранту.